Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Polski na Żużlu 1990 – zawody żużlowe, mające na celu wyłonienie medalistów młodzieżowych indywidualnych mistrzostw Polski w sezonie 1990. Rozegrano dwa turnieje półfinałowe oraz finał, w którym zwyciężył Tomasz Gollob.

Finał 
 Bydgoszcz, 30 sierpnia 1990
 Sędzia: Józef Piekarski

Bibliografia 
 

1990
1990 w sporcie żużlowym
1990 w polskim sporcie